Григорий Александрович Братчун () — советский и украинский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1928 году в селе Радаловка (ныне Полтавской области) Украинской ССР.

В 1952—1971 годах — участник строительства специальных объектов: начальник смены, начальник участка, начальник производственно-распределительного отдела управления строительства, заместитель начальника, главный инженер под Красноярском (Красноярск-26);

В 1971—2000 годах — начальник Управления строительства и председатель правления ОАО «Харьковметрострой».

Под его руководством были построены и введены в эксплуатацию 26 станций метрополитена Холодногорско-заводской, Салтовской и первой очереди Алексеевской линий метрополитена.

Умер 24 июля 2017 года после продолжительной болезни.

Награды 
Награждён двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», ему присвоены почетные звания «Заслуженный строитель Украины», «Почётный транспортный строитель», «Почётный железнодорожник». Почётный житель города Харькова.

Ссылки 
 Братчун 

Почётные граждане Харькова
Умершие от болезней